Falene - sono degli insetti che appartengono all'ordine dei lepidotteri;
Falene del Madagascar - insetti del Madagascar;
Falene - film del 2009 diretto da Andrés Arce Maldonado e Gabriella Cristiani;
Falene - singolo del cantante italiano Michele Bravi e del gruppo Sophie and the Giants del 2021;